Saman – miejscowość i gmina we Francji 
 Saman – indonezyjski taniec ludowy